On peut parler de couplage pour de nombreuses notions.

En physique et électronique 
De façon générale, en physique, le couplage est une interaction entre deux systèmes ou deux particules. 
 la  caractérise de l'intensité d'une interaction ;
 exemples :
en physique quantique : le couplage RKKY ;
 en électromagnétisme :
 le couplage de deux oscillateurs électriques,
 les circuits magnétiquement couplés ;
 en mécanique : couplage de deux oscillateurs mécaniques.
 en technologie photographique : le détecteur à couplage de charge est un capteur photosensible ;
 en électronique et en télécommunications : le couplage (électronique) est un élément de la compatibilité électromagnétique.

En chimie 
 Couplage d'au moins deux méthodes d'analyse, exemples :
 Chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse,
 Chromatographie en phase liquide-spectrométrie de masse,
 Couplage MS-MS ou MS_{n} où 2 ou n analyseurs de masse sont mis en série,
 Chromatographie bidimensionnelle,
 Électrophorèse bidimensionnelle.
 Réaction de couplage.
 le Couplage vibronique.

En informatique, algorithmique et théorie des graphes 
 le couplage est en général calculé par une métrique qui mesure l'interconnexion des modules ; deux modules sont dits couplés si le changement d'une variable dans l'un demande un changement de l'autre.
 le couplage téléphonie-informatique.
 en théorie des graphes, un couplage est un sous-ensemble d'arêtes disjointes deux à deux.
 cryptographie à base de couplages, un type de cryptographie.

Autre (musique et chemin de fer) 
 le couplage acoustique.
 en analyse schenkérienne, lien maintenu entre deux voix à distance d'une octave.
 le couplage entre deux matériels roulants.

Notions liées